Niemcy:
 Gottesgabe – dzielnica gminy Giekau w powiecie Plön w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Gottesgabe – dzielnica gminy Lühburg w powiecie Rostock w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie 
 Gottesgabe – dzielnica gminy Neuhardenberg w powiecie Märkisch-Oderland w kraju związkowym Brandenburgia
 Gottesgabe – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg